Chittering kan syfta på följande platser:

Australien 

 Chittering Shire, local government area, Western Australia, 
 Chittering, Western Australia, ort,

Storbritannien 

 Chittering, Cambridgeshire, ort,